Alf Martinsen (1911-1988) – calciatore norvegese
 Bente Martinsen, nome coniugale Bente Skari (1972) – ex fondista norvegese
 Lars Martinsen (1908-1956) – calciatore norvegese
 Lars Ulvik Martinsen (1988) – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Martin Martinsen uno dei pseudonimi di Ken Follett, propr. Kenneth Martin Follett (1949) – scrittore britannico
 Odd Martinsen (1942) – ex fondista norvegese
 Ole Einar Martinsen (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Per Martinsen (1936-2021) – ex calciatore norvegese
 Petter Martinsen (1887-1972) – ginnasta norvegese
 Roar Martinsen (1937) – ex calciatore norvegese
 Vidar Martinsen (1981) – calciatore norvegese